Пахомовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Пахомовка — село в Качирском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2015 г.

Россия 
 Пахомовка — деревня в Кингинсеппском районе Ленинградской области.
 Пахомовка — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Пахомовка — деревня в Азовском немецком национальном районе Омской области.
 Пахомовка — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.